«Ишимбайский» — государственный природный зоологический заказник республиканского значения.

Характеристика 
Основной профиль заказника — зоологический (по охране животного мира). Охране подлежат лось, кабан, косуля, медведь, лисица, рысь, барсук, куница, норка американская, хорь степной, колонок, ласка, бобр речной, зайцы, глухарь, тетерева, рябчик, вальдшнеп, водоплавающая дичь.

Всего в угодьях заказника обитает около 60 видов млекопитающих, из которых 55 видов — охотничьи животные, а также свыше 190 видов птиц — сарычи, коршун, пустельга, чеглок, луговой лунь, ястреб-тетеревятник. Ихтиофауна представлена видами рыб, населяющих горные реки: таймень, хариус, ручьевая форель, подкаменщик, налим и другие.

Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких животных, среды их обитания, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности естественных сообществ.

На территории заказника находится памятник природы водопад Кук-Караук.

Расположение 
Заказник расположен на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения в Ишимбайском районе в следующих границах:

 северная граница:
от урочища Утташ на восток по проселочной дороге через урочище д. Майгашла-Баш до д. Ташбукан, далее по правому берегу р. Большая Арметка вверх по её течению до устья р. Ола-Елга, затем по проселочной дороге на северо-восток через д. Бияляй-Куль и далее на юго-восток до урочища Сатра;
 восточная граница:
от урочища Сатра по правому берегу р. Рявзяк вверх по её течению, далее по правому берегу р. Ола-Елга вверх по её течению до северо-восточного угла квартала 25 Макаровского лесничества, далее на юг по восточным просекам кварталов 25, 33, 39, 44, 53, 61, 68 того же лесничества до юго-восточного угла квартала 68;
 южная граница:
от юго-восточного угла квартала 68 Макаровского лесничества на запад по южной просеке этого квартала, далее по дороге на север до пересечения с р. Малый Зиган, далее вниз по течению этой реки по левому её берегу, затем по р. Зиган до д. Гумерово, далее по дороге до с. Васильевка;
 западная граница:
от с. Васильевка по дороге на северо-запад, затем по дороге на северо-восток до с. Нижнеарметово, далее по правобережью р. Малая Арметка вверх по её течению до урочища Утташ.

Объявление территории заказником не влечет за собой изъятия занимаемых земельных участков и водных объектов у землепользователей, лесопользователей и водопользователей. Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике режим, оказывать заказнику всемерную помощь в выполнении возложенных на него задач. Пользователи и владельцы земельных, лесных и водных участков, которые расположены в границах государственного заказника, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в них режим особой охраны и несут за его нарушение ответственность в соответствии с законодательством.

Виды деятельности: 
На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности:
 сплошнолесосечные рубки главного пользования;
 рубки главного пользования в полосах леса шириной 100 м по берегам рек и водоемов, заселенных бобрами;
 выпас скота, за исключением земельных участков, переданных в ведение сельских поселений;
 рыболовство в районе бобровых поселений;
 распашка земли в пределах оврагов и прибрежных полос рек, ручьев и водоемов на расстоянии 50 м от уреза воды;
 сенокошение ранее 15 июля;
 внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;
 движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне дорог общего пользования;
 все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке. Способы и приемы охоты должны соответствовать режиму заказника с минимальным воздействием по фактору беспокойства;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий, разработка полезных ископаемых, в том числе выемка песчано-гравийной смеси из карьеров без согласования с заинтересованными организациями;
 предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
 строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий связи, электропередачи и прочих коммуникаций без согласования с заинтересованными организациями;
 взрывные работы;
 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и других форм отдыха населения;
 любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и компонентов, без согласования с администрацией заказника.

Примечания 
 

Заказники Башкортостана
География Ишимбайского района
Зоологические заказники
Появились в 1971 году в России